Dennis Fenech – ex calciatore maltese
Edward Fenech-Adami – economista e politico maltese
Edwige Fenech – attrice, produttrice cinematografica, conduttrice televisiva e stilista francese naturalizzata italiana
Jeff Fenech – pugile australiano
Paul Fenech – calciatore maltese
Ryan Fenech – calciatore maltese